Polydrusus impar — вид долгоносиков-скосарей из подсемейства Entiminae.

Описание 
Жук длиной 6-8 мм. Надкрылья имеют зелёный окрас с металлическим блеском. На надкрыльях имеются удлинённые и заострённые ланцетовидные чешуйки, только на пришовной и двух крайних промежутках имеются буроватые волоски.

Экология 
Взрослый жук является полифагом, в основном питающийся почками.

Подвиды

Примечания 

Polydrusus
Животные, описанные в 1882 году